Svetislav Stefanović je lahko:
 Svetislav Stefanović (politik)
 Svetislav Stefanović (zdravnik)